Aucamville (Haute-Garonne)
 Aucamville (Tarn-et-Garonne)